Скорняко́во — село Задонского района Липецкой области. Административный центр Скорняковского сельского поселения.

География 
Стоит на левом берегу реки Дон.

В 2 км южнее села Скорняково находится железнодорожная платформа 227 км (Матюшкино) на линии Грязи — Елец.

История 

Под названием Арха́нгельское упоминается в документах 1680 года. Вскоре после этой даты село вместе с прилегающими землями было отдано Г. Ф. Скорнякову-Писареву. Вскоре после этого селение стало Скорняковом.

В середине XVIII века оно перешло к З. Г. Чернышёву, а затем к его племяннику Г. И. Чернышёву, после смерти которого перешло к его дочери Наталье Григорьевне, вышедшей в 1834 году замуж за Муравьева-Карского. В периоды своих отставок (1839—1848 и после 1859 года) Муравьёв жил здесь со своим семейством. 

После Муравьева-Карского усадьбой владел основатель Русской дальней авиации (и первый в истории России генерал авиации) — Михаил Владимирович Шидловский известный так же как, человек, который внес огромный вклад в автомобилестроение дореволюционной России (владелец завода «Руссобалт» в Санкт-Петербурге).

Усадьба является памятником истории и культуры регионального значения (с 1980-х годов). Это остатки главного дома, флигель и скотный двор, а также выявленные сотрудниками государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой области здания ткацкой фабрики, дом с мезонином и хозяйственные постройки.

Планируется, что здания усадьбы будут реставрированы. Сейчас усадьба передана в пользование одному из топ-менеджеров «Управляющей компании ВТБ».

В 1980-х годах был разработан проект планировки и застройка села (арх. Ю. Д. Серов и А. П. Кислица); в 1985 году на Всесоюзном конкурсе он был отмечен как один из лучших. Согласно проекту, в общественный центр Скорнякова органично вошли церковь и конюшни. 

В 2008 году археологи госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области начали раскопки на участке фундамента усадебного дома.

Население

Примечания

Источники 

Населённые пункты Задонского района